Lilienthal (Duitsland)
Otto Lilienthal, luchtvaartpionier